Александр Шенгелия:
 Шенгелия, Александр Леванович (род. 1948) — советский и российский скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 Шенгелия, Александр Ревазович (род. 1989) — грузинский футболист.